Александр Иванович Климов:
* Климов, Александр Иванович (1841—1887) — российский архитектор.
 Климов, Александр Иванович (род. 1965) — советский и российский конькобежец, участник Олимпиад 1988 и 1992 годов.